

Geografia 

 Russia
 Lesnoj – cittadina della oblast' di Mosca
 Lesnoj – città dell'oblast' di Sverdlovsk
 Lesnoj – insediamento di tipo urbano dell'oblast' di Kirov
 Lesnoj – insediamento nel Territorio della Kamčatka

Pagine correlate 
Lesnaja
Lesnoj rajon